Ormuzd steht für:

 Ahura Mazda
 Hormizd  (Begriffsklärung)